Andrea Conti (* 2. března 1994, Lecco, Itálie) je italský fotbalový záložník, od ledna hrající za italský klub Parma Calcio 1913, kde je na hostování z AC Milán, a italskou reprezentaci. Během úvodních zápasů v novém dresu AC Milán se dlouhodobě zranil.

Přestupy  
 z Atalanta BC do AC Milan za 24 000 000 Euro

Statistiky 

Poznámky
 i s předkolem.

Úspěchy

Reprezentační 
 1× účast na ME 21 (2017 - bronz)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 

Údržba:Články s referencemi v nadpisech
Italští fotbalisté
Italští fotbaloví reprezentanti
Fotbalisté Perugie
Fotbalisté Atalanty Bergamo
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Parmy
Narození v roce 1994
Žijící lidé
Muži
Fotbaloví obránci
Narození 2. března
Narození v Leccu